Focolare – parte del camino su cui si accende il fuoco
Feu fiscal (o focolare) – concetto usato nel Medioevo come riferimento alle abitazioni per il calcolo delle imposte
Movimento dei focolari – movimento cattolico